Manager oder Managerin steht für:
 Manager (Wirtschaft), Führungskraft eines Unternehmens
 Vertreter für Musiker und Sänger in der Musikindustrie, siehe Musikmanagement
 Führungskraft eines (Sport-)Vereins, siehe Sportmanager
 Field Manager, Cheftrainer im Baseballsport
 Allgemeine Bezeichnung für eine Software, die bei der Verwaltung von Datenbeständen hilft.

Siehe auch:
 Manager Magazin (Begriffsklärung)

 Management (Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungen)